Legio VII è la denominazione di diverse legioni dell'esercito romano:

 Legio VII – Cesare
 Legio VII – Marco Antonio
 Legio VII Claudia
 Legio VII Gemina

Pagine correlate
 Elenco di legioni romane
 VII Legio – gioco di ruolo